Мари́я Федо́това:
 Федотова, Мария Ивановна (1915—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Федотова, Мария Федотовна (1885—1978) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.